The Return peut faire référence à :

Cinéma 
 The Return, film américain de William Bertram sorti en 1916 ;
 The Return, film américain de Greydon Clark sorti en 1980 ;
 The Return, téléfilm britannique de Dermot Boyd sorti en 2003 ;
 The Return, film américain de Asif Kapadia sorti en 2006 ;
 The Return, film britannique de Oliver Nias sorti en 2015 ;
 The Return, film canadien de  BJ Verot  sorti en 2020.

Musique 
 The Return, album du groupe suédois Bathory sorti en 1985 ;
 The Return, cover band américain qui reprend le répertoire des Beatles.

Voir aussi